Die Abkürzung PTMI steht für:

 Vorläufig tolerierbare monatliche Einnahmemenge engl.: (Provisional Tolerable Monthly Intake) 
 Vorangegangener transmuraler Herzinfarkt engl.: (Previous Transmural Myocardial Infarction)

Abkürzung